FNR steht für:
 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
 Bahnhof Mühltal (DS100-Code)
 Funter Bay Seaplane Base (IATA-Code), Hoonah-Angoon Census Area, Alaska
 Fonds National de la Recherche, luxemburgische Forschungsstiftung
 Final not reached ("Finale nicht erreicht"), Abkürzung wird in Ergebnistabellen einiger Sportarten verwendet

FNR